Der Name der Rose steht für:

 Der Name der Rose, Roman von Umberto Eco (1980)
 Der Name der Rose (Film), deutsch-französisch-italienischer Film von Jean-Jacques Annaud (1986)
 Der Name der Rose (Hörspiel), deutsches Hörspiel (1986)
 Der Name der Rose (Fernsehserie), international koproduzierte Fernsehserie auf Basis des Romans (2019)

Siehe auch:
 Im Namen der Rosi